Horyzonty Krakowskie – pismo kulturalno-literackie wydawane w Krakowie przez Fundację im. św. Włodzimierza. Pismo założono by wspierać i popularyzować naukę i chrześcijańską kulturę ukraińską w Polsce. Pismo redaguje Klub Wernyhora działający przy fundacji.

Bibliografia 
 Jan Adamczewski, Mała Encyklopedia Krakowa, wyd. Wanda, Kraków 1996.
 http://www.nestor.cracow.pl/Wydawnictwo/hk_7_8/hk_7_8_spis.htm

Prasa w Krakowie